Н'Ґапет, або Н'Гапет — прізвище.

 Ервін Н'Ґапет
 Ерік Н'Ґапет

Прізвища